El Club Athlético Paulistano es un club polideportivo brasileño en la ciudad de São Paulo.

Historia 
En la creacon del estadio 1999 del 8 de junio de 2018

Palmarés 
 1 vez campeón de la Liga de Brasil de waterpolo masculino (1991)
 1 vez campeón del Campeonato Paulista (1905)

Referencias 

Equipos de fútbol de Brasil fundados en los años 1900
Equipos de fútbol fundados en 1900
Equipos de fútbol de la Ciudad de São Paulo
Equipos del Campeonato Paulista
Clubes de waterpolo de Brasil
Brasil en 1900